VIOS, een voormalige amateurvoetbalclub uit De Haag
Muziekvereniging V.I.O.S., een muziekvereniging uit Mijdrecht;
VIOS '38, een amateurvoetbalclub uit Beugen (Noord-Brabant);
VIOS Oosterhesselen, een amateurvoetbalclub uit Oosterhesselen (Drenthe);
VIOS Beltrum, een amateurvoetbalclub uit Beltrum (Gelderland);
V.I.O.S. Handbal, een handbalvereniging uit Beltrum (Gelderland);
SV V.I.O.S. een handbalvereniging uit Heythuysen (Limburg)
VIOS Vaassen, een christelijke amateurvoetbalclub uit Vaassen (Gelderland);
Ons Vios, een amateurvoetbalclub uit Tilburg (Noord-Brabant);
VIOS-W, een amateurvoetbalclub uit Warmenhuizen (Noord-Holland);
VIOS '79, een zaalvoetbalvereniging, horend bij VIOS-W (Noord-Holland) ;
VIOS, een voormalig autobusbedrijf en hedendaags touringcarbedrijf met reisbureau in Wateringen.